Another Day in Paradise (nummer), een nummer van Phil Collins, ook uitgebracht door Brandy & Ray-J
Another Day in Paradise (boek), een boek van Eddie Little uit 1997
Another Day in Paradise (film), de verfilming van Littles boek van Larry Clark
Another Day in Paradise (2016), Amerikaanse film uit 2016 
Another Day in Paradise (album), een album van de Amerikaanse punkband Strung out